Реверсивное торможение — вид торможения, при котором тормозной момент создаётся за счёт изменения направления тяги двигателя на противоположный движению.

По сравнению с другими видами торможения, реверсивное позволяет сохранить высокую тормозную силу вплоть до остановки, что заодно позволяет исключить применение дотормаживания. Помимо этого, оно отличается высокой надёжностью, так как упрощается тормозная система. В то же время, несвоевременное отключение реверсивного торможения после остановки транспортного средства (автомобиль, поезд и т. д.) может привести к движению в обратную сторону. Помимо этого, данный режим работы двигателей близок к аварийному, да и сами двигатели в этом момент могут потреблять больше энергии.

Реверсивное торможение по типам тяговых двигателей и движителей

Паровая машина 
Такая разновидность реверсивного торможения более известна как контрпар. На паровозах такой режим является аварийным при отказе тормозов, а на пароходах - основным способом торможения на воде.

Реактивный двигатель 

В космических аппаратах реверсивное торможение — в принципе единственный способ снижения скорости в космическом пространстве. Для этой цели может применяться специальный тормозной двигатель, либо разворот против движения и дальнейшее торможение маршевым двигателем (на космических челноках «Space Shuttle» и «Буран»).

В авиации реверс используется в основном для торможения на пробеге, после посадки, или для аварийного торможения при прерванном взлёте. Для этого используется специальное реверсивное устройство, направляющее реактивную струю против движения.

Электродвигатели 

Так называемое противотоковое торможение, торможение противовключением является одной из разновидностей электрического торможения, при котором тормозной момент в тяговых электродвигателях создаётся за счёт реверсирования их обмоток возбуждения. Таким образом возникают силовые моменты, которые направлены в сторону, противоположную направлению вращения их роторов.

Основная проблема противотокового торможения в том, что ток в этот момент может быть существенно больше тока короткого замыкания, из-за изменения полярности противо-ЭДС, что может привести к повреждению двигателей, или срабатыванию аппаратов защиты, которые отключат двигатели от цепи. Из-за этого реверсивное торможение практически невозможно применять при больших скоростях движения. Также оно не используется на электроподвижном составе постоянного тока, а если и применяется, то как аварийное при малых скоростях движения (10—15 км/ч) и лишь на первой позиции контроллера (последовательно соединённые ТЭД с полностью введёнными пусковыми сопротивлениями).

На электроподвижном составе переменного тока реверсивное торможение может применяться как штатное при малых скоростях движения. Особенно это удобно на электровозах с импульсным регулированием (ВЛ80р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1), где переход с рекуперативного торможения на реверсивное осуществляется изменением угла открытия тиристоров статического преобразователя.

Помимо электротранспорта, электрическое реверсивное торможение применяется в местах, где моторы не работают в столь жёстких режимах, но нежелательно использовать специализированное тормозное устройство: например, в некоторых сварочных аппаратах, работающих на непрерывной электродной проволоке, для торможения кассеты с проволокой, в стиральных машинах для резкой остановки барабана с целью встряхивания белья после отжима, а также в приводе перемещения головки в жестких дисках и дисководах для компакт-дисков. Также реверсивное торможение применяется в автомодельном спорте.

Гребной винт 
Реверсирование гребного винта — основной способ торможения судов. В зависимости от типа силовой установки судна и передачи к гребному винту могут применяться различные способы реверсирования: контрпар (на пароходах), переключение реверс-редуктора или реверсирование и пуск ревсивного дизельного двигателя на обратный ход (на теплоходах), изменением направления вращения гребного электродвигателя (на подводных лодках и дизель-электроходах), поворот лопастей винта на отрицательный угол атаки (на крупных судах с винтом регулируемого шага). При реверсировании гребного винта руль судна может оказаться в возмущенном потоке и стать неэффективным. Именно сниженная эффективность руля при реверсировании винта не позволила «Титанику» уклониться от айсберга.

Водомётный движитель 

Водометный движитель реверсируется так же, как газотурбинный двигатель — применением заслонок на сопле. Широко используется на скоростных судах, например, теплоходе типа «Заря». При этом есть одна особенность. Так как руль у «Зари», и многих других водометных судов, гидрореактивный (размещен в струе водомета) то при торможении и заднем ходе направление поворота судна не соответствует направлению поворота штурвала, что должен учитывать судоводитель.

Интересные факты 
 В фильме «Поезд с деньгами» герои останавливают быстро едущий вагон метро путём переключения направления движения, то есть применив реверсивное торможение. При этом у вагона заклинивает колёсные пары и он сходит с рельсов. В реальности такое поведение колёс и самого вагона невозможно.

Литература 
 

Электрическое торможение